Glockenberg ist der Name von Bergen und anderen Erhebungen (sortiert nach Höhe):

in Deutschland:
 Glockenberg (Sankt Andreasberg) (ca. 627 m), im Harz bei Sankt Andreasberg, Landkreis Goslar, Niedersachsen
Glockenberg (Altenau) (ca. 512,3 m) in Altenau,  Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Glockenberg (Goslar) (494,0 m), im Harz bei Goslar, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Glockenberg (Tiengen) (ca. 432,2 m), bei Tiengen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Glockenberg (Einberg) (ca. 330 m), in Rödental-Einberg, Landkreis Coburg, Bayern
 Glockenberg (Coburg) (ca. 325 m), im kreisfreien Coburg, Oberfranken, Bayern
 Glockenberg (Dörnten) (284,4 m), im Salzgitter-Höhenzug nahe Dörnten, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Glockenberg (Hannover) (60 m), im Hinüberschen Garten in Marienwerder, kreisfreie Stadt Hannover, Niedersachsen
 Glockenberg (Koblenz), in kreisfreier Stadt Koblenz, Rheinland-Pfalz

in Österreich:
 Glockenberg (Würnitz) (ca. ), bei Harmannsdorf-Würnitz, Bezirk Korneuburg, Niederösterreich

in Tschechien:
 Glockenberg (Levín) (ca. ), bei Levín, Bezirk Litoměřice, Region Ústecký

Glockenberg ist der Name oder Namensbestandteil von:
 Glockenberg (Fallersleben), Ortslage in Fallersleben im kreisfreien Wolfsburg, Niedersachsen
 Friedhof am Glockenberg, Begräbnisstätte am Glockenberg im kreisfreien Coburg, Oberfranken, Bayern
 Glockenbergtunnel, Straßentunnel im kreisfreien Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Glockenbergschacht der Grube Georg-Friedrich am Glockenberg nahe Dörnten, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Grube Glockenberg, ehemaliges Bergwerk am Glockenberg nahe Goslar, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Werk Glockenberg, ehemaliges Festungswerk im kreisfreien Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Glockenberg (Gemeinde Kleinmürbisch), Ortsteil der Gemeinde Kleinmürbisch, Bezirk Güssing, Burgenland